Ричард Кармайкл (; февраль , Дублин, — , Саттон) — ирландский хирург и венеролог.

Биография 

Родился на Бишоп Стрит в Дублине, сын Хью Кармайкла, адвоката, и Сары Роджерс из графства Мит. Изучал хирургию в близлежащем .

Он основал Ирландскую медицинскую ассоциацию в 1840 году и был её президентом до самой смерти.

Труды 

Написал: «Опыт о венерических болезнях, обнаруживаемых вместе с сифилисом» (, 1814—1815), «Опыт о венерических болезнях и верном и неверном применении ртути для их лечения» (, 1814—1825) и некоторые другие труды.

Примечания

Литература 
 

Родившиеся в Дублине
Медики Ирландии
Венерологи
Хирурги по алфавиту
Руководители организаций Ирландии